Maugeri ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Maugeri (1898–1978), italienischer Admiral
 Leonardo Maugeri (* 1964), italienischer Manager
 Luciano Maugeri (1888–1958), italienischer Ingenieur und Politiker (DC)
 Orazio Maugeri (* 1964), italienischer Jazzsaxophonist
 Paola Maugeri, italienische Musikjournalistin